Грецька футбольна суперліга 2021—2022 — 86-ий сезон чемпіонату Греції з футболу. Чемпіоном втретє поспіль став Олімпіакос.

Клуби і стадіони

Турнірна таблиця (перший етап)

Результати матчів

Чемпіонський раунд

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Результати матчів

Плей-оф 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Грецька Суперліга на soccerway  

Греція
Греція
2021 у грецькому спорті
2022 у грецькому спорті